Kim Dzsonghi (1786–1856) koreai festő
 Kim Dzsonghi (1983) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 Kim Dzsonghi (1986) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon